Geyre ist
 ein Ort in der Türkei an der Stelle des antiken Aphrodisias
 der Familienname des französischen Radsportlers Arnaud Geyre